Equinox es la radio francesa de Barcelona fundada en marzo de 2011. Equinox es el único medio de comunicación francófono con sede en la ciudad de Barcelona. Sus estudios se ubican cerca de la Sagrada Familia de Barcelona.

Línea editorial 

Equinox no es un medio comunitario solo francés sino un espacio abierto a las culturas españolas y catalanas. Nacida radio, Equinox es también desde 2014 un portal de informaciones con noticias locales, cultural y ocio.  
En Equinox Radio fueron entrevistados todos los candidatos a las elecciones municipales de Barcelona desde el alcalde saliente Xavier Trias hasta su sucesora Ada Colau. También, Equinox ha seguido las autonómicas catalanas del 27 de septiembre. La casi totalidad de los candidatos (Raul Romeva, Miquel Iceta, Ramon Espadaler, Lluis Ravel) contestaron en francés a las preguntas de los periodistas de Equinox Radio. También en este programa Artur Mas, el presidente de Cataluña habló en francés varias veces sobre el tema
La política francesa es un tema también de Equinox con entrevistas del primer ministro francés Manuel Valls y varios ministros de la República Francesa.
Equinox se interesa también a la cultura. Cuando un autor, un escritor francés viene a Barcelona da entrevistas a Equinox, como lo hicieron Michel Houellebecq , Amelie Nothomb , Guillaume Musso o Agnes Jaoui.
La particularidad de Equinox resida en el hecho de numeras personalidades del mundo de la cultura de Barcelona dan entrevistas, contestando en Francés como por ejemplo los directores de fundación Joan Miro, Filmoteca de Cataluña, institut Ramon Rull.

Equinox'Elles 
El 8 de marzo de 2018, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, Equinox lanzó su nuevo suplemento: Equinox'Elles. Se trataría de una nueva referencia en la galaxia Equinox con un portal dirigido a mujeres, francesas y francohablantes en Barcelona. Cada fin de semana, el equipo de periodistas y autores ofrecen reportajes, consejos, entrevistas y perfiles de mujeres catalanas, así que una nueva serie de podcasts con historias de mujeres anónimas y afincadas en Barcelona.

http://elles.equinoxmagazine.fr

La aplicación con emisoras de radio exclusivas 
En el 16 de abril de 2018, Equinox, lanza su aplicación con 6 emisoras de radio exclusivas. Estas emisoras representan la identidad de diferentes barrios de Barcelona.

Equinox Radio: Todas las noticias sobre Barcelona

Equinox Raval: 100% rap en el barrio más urbano de Barcelona.

Equinox Pedralbes: El sonido clásico y el jazz de Barcelona que muestran el lado tranquilo de este barrio.

Equinox Poblenou: 100% conciertos para el barrio con todos los escenarios al aire libre y las grandes salas de conciertos.

Equinox Tibidabo: El sonido zen de Barcelona para la zona más natural de todas.

Equinox Ciutadela Vila Olímpica: 100% fitness para los que practican deporte al aire libre.

La aplicación Equinox se ha diseñado para escuchar a Equinox de una manera aún más sencilla. Esta aplicación está disponible de manera gratuita para dispositivos Apple y Android.

Apple: https://itunes.apple.com/fr/app/equinox-radio/id1356031315?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.equinoxradio

Eventos 

Cada año Equinox organiza un evento cultural que mezcla la comunidad francesa con la ciudadanía española. Equinox creó los Barcelona French Awards, un gala que premia las iniciativas francesas en Barcelona. La noche reunió en 2012, 2013 y 2014 a más de 1000 asistentes cada vez.
El 3 de julio de 2015, en el club “Astoria”, Equinox celebró su cuarto aniversario.
En 2016, para los 5 años de la radio, un programa especial de 5 horas en público ha tenido lugar en el hotel Pullman de Barcelona, en presencia del cónsul de Francia y Artur Mas, expresidente del gobierno catalán.

Creadores 

Equinox fue creada por Nicolás Salvadó que fue locutor en la radio pública francesa  Radio France). De padre catalán, decidió luego establecerse en Barcelona, donde pondría en marcha poco después Equinox. También fue creada por la periodista Aurélie Chamerois. Después de haber estudiado en Francia, EE.UU. y Madrid, trabajó en varias emisoras de radio francesas y es ahora redactora jefe de Equinox mientras sigue siendo corresponsal en Barcelona de varios medios franceses (BFM TV, Le Journal du Dimanche, Ouest-France).

Referencias 

Cadenas de radio de Cataluña
Emisoras de radio musicales